De la Cave ist der Name folgender Personen:

 Pierre de la Cave (1605–1679), kurbrandenburger Generalmajor sowie Gouverneur der Festung Pillau
 Wilhelm de la Cave (1650–1731), kurbrandenburger Generalmajor